Hixame ibne Abedal Maleque — califa omíada de Damasco
  — emir omíada de Córdova
  — califa omíada de Córdova
  — califa omíada de Córdova
 Hixame ibne Alcalbi — historiador árabe